Soldevila (Castell de l'Areny), masia del Castell de l'Areny (Berguedà)
 Soldevila (Odèn), masia d'Odèn (Solsonès)
 Soldevila (Pinell de Solsonès), masia de Pinell de Solsonès
 Soldevila (Torà), masia de Torà (Segarra)